Loyer ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuelle Loyer (* 1968), französische Historikerin
 François Loyer, französischer Architekt und Kunsthistoriker
 Pierre Le Loyer (1550–1634), französischer Schriftsteller
 Raymond Loyer (1916–2004), französischer Schauspieler
 Roger Loyer (1907–1988), französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Leuer